Runda GP2 na torze Silverstone Circuit – siódma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: gp2series.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 5
| Fabio Leimer
| 1-21
|align="center"| 20
|-
|align="center"| 10
| Esteban Gutiérrez
| 21-25
|align="center"| 5
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

|-
| bgcolor="#b2b2b2" colspan="9" align="center"| Nie wystartowali

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 23
| Luiz Razia
| 2-21
|align="center"| 20
|-
|align="center"| 10
| Giedo van der Garde
| 1-2
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa 
Ricardo Teixeira powrócił do bolidu Rapax Team, zmieniając jednak nie Daniëla de Jonga, lecz Toma Dillmana.

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2012 w GP2
2012 w Wielkiej Brytanii